Le jeudi  est le 174 jour de l'année 1859.

Naissances 
 Édouard Michelin (mort le ), industriel français
 Alfred William Alcock (mort le ), naturaliste britannique
 Floor Wibaut (mort le ), personnalité politique hollandaise (1859-1936)
 Paul Jaspar (mort le ), architecte belge

Décès 
 Marie Pavlovna de Russie (née le ), grande-duchesse de Russie

Voir aussi 
 23 juin et juin 1859